Esterházy-palota — Budapesten a VIII. kerületben található
Esterházy-palota — Győrben a Király utca és a Széchenyi tér sarkán található
Esterházy-paloták — Két palota egymás mellett, a Templom utcában található Sopronban
Esterházy-palota - Bécs, Wallnerstrasse
Esterházy-palota - Bécs, Kärtnerstrasse